Die Spielzeit 1952 war die 18. reguläre Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die erste Saison der Nationalliga B, die die 1. Liga als zweithöchste Spielklasse abgelöst hat.

Modus 
In dieser Saison spielen 14 Mannschaften in zwei Gruppen im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit einem Heim- oder Auswärtsspiel. Die Sieger der zwei Gruppen spielen im Final um die Nationalliga B Meisterschaft und den Aufstieg in die Nationalliga A 1953. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Vorrunde

Finale

Einzelnachweise 

52
Handballveranstaltung 1952